

Крупные города

Города Гаити по алфавиту 
 Абрикот (Abricots)
 Акюль-дю-Нор (Acul-du-Nord)
 Анс-а-Фолёр (Anse-à-Foleur)
 Анс-а-Галет (Anse-à-Galets)
 Бомбардополис (Bombardopolis)
 Веретт ()
 Гонаив ()
 Дам-Мари ()
 Дельма ()
 Жакмель ()
 Жереми ()
 Кап-Аитьен ()
 Карфур ()
 Ле-Ке ()
 Леоган ()
 Мирагоан ()
 Мирбале ()
 Моль-Сен-Никола ()
 Петьонвиль ()
 Пор-де-Пе ()
 Порт-о-Пренс ()
 Сен-Марк ()
 Томазо ()
 Фор-Либерте ()
 Энш ()

См. также 
Административное деление Гаити

Примечания

Ссылки 
 https://archive.is/20130209150757/http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-99

 
Республика Гаити